Сергі́й Ві́кторович Пе́трик (16 квітня 1987 — 22 лютого 2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Закінчив 2002 року Перемозьку ЗОШ, 2003-го — Чернігівський професійний будівельний ліцей, столяр. Працював у ліцеї столяром, в 2010—2011 роках — у Перемозькій ЗОШ.

В часі війни — механік з ремонту техніки, 1-а окрема танкова бригада. Зарекомендував себе хорошим механіком, залишили в Гончарівському ремонтувати техніку. Відремонтовані бойові одиниці Сергій переправляв у зону бойових дій.

22 лютого 2015-го загинув в селі Златоустівка Волноваського району. Військові клерки рік доводили батькам Сергія, що він вчинив самогубство.

Без Сергія лишилися дружина, та двоє синів віком 4 і 1 рік, мама Наталія Юріївна, батько Віктор Миколайович.

Похований в селі Перемога, Ніжинський район.

Вшанування 
 1 вересня 2015-го в селі Перемога відкрито меморіальну дошку на фасаді Перемозької школи на честь Сергія Петрика
 меморіальна дошка в Чернігівському професійному будівельному ліцеї на честь Максима Головатого, Максима Коваля, Євгена Кравченка, Геннадія Куца, Анатолія Сокирка, Сергія Петрика.

Джерела 
 На Ніжинщині відкрили меморіальну дошку Сергію Петрику
 Петрик Сергій Вікторович

Уродженці Ніжинського району
Померли у Волноваському районі
Поховані в Ніжинському районі